Stanisław Kostka ist der Name folgender Personen:
 Stanisław Kostka (1550–1568), polnischer Jesuit, Heiliger der katholischen Kirche, siehe Stanislaus Kostka
* Stanisław Kostka Potocki (1755–1821), polnischer Adliger, Politiker, Künstler und Archäologe

Siehe auch:
 Stanislaus-Kostka-Kirche